Niemcy:
 Burgdorf – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Region Hanower
 Burgdorf (Han) – stacja kolejowa w Burgdorfie
 Burgdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Burgdorf – dawny powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Szwajcaria:
 Burgdorf – miasto w kantonie Berno, w okręgu Emmental
 Burgdorf – dawny okręg (Amtsbezirk) w kraju związkowym Berno

Osoby:
 Wilhelm Burgdorf – niemiecki generał